Здание Парламента — название, которое носит ряд зданий, в которых располагаются законодательные органы многих стран и регионов:

Австралия 
Федеральный парламент
 Здание Парламента (Канберра), парламент Австралии

Парламенты штатов и территорий
 Здание Парламента (Мельбурн), парламент штата Виктория

Великобритания 
 Вестминстерский дворец — здание парламента Великобритании
 Здание парламента Шотландии

Другие страны 

 Здание венгерского парламента, Венгрия
 Здание парламента (Квебек), Квебек, Канада
 Здание Парламента Японии, Япония